Por fbdbalfabeto pode se referir a:
Alfabeto, o conjunto padronizado de letras para escrever
Alfabeto (ciência da computação), um conjunto de símbolos, usados majoritariamente em linguagens formais
Alfabeto fonético internacional

Alfabeto